Индивидуальная гонка на 5 километров с раздельным стартом в лыжных гонках среди женщин на зимних Олимпийских играх 1998 года прошла 11 февраля. Женщины последний раз в истории соревновались на Олимпийских играх на дистанции 5 км.

За 900 метров до финиша Нойманова выигрывала у Лазутиной около секунды, но финишный участок россиянка прошла настолько здорово, что чешка (благодаря более позднему стартовому номеру знающая график Лазутиной) не смогла её опередить. Золото в этой гонке стало третьим в карьере и первым личным на Олимпийских играх для российской спортсменки.

Бенте Мартинсен, дочь олимпийского чемпиона 1968 года по лыжным гонкам Одда Мартинсена, выиграла свою первую в карьере олимпийскую награду, лишь на 0,9 сек опередив россиянку Нину Гаврылюк.

Медалисты

Соревнование

Ссылки 
 Справиться вчера с Лазутиной было не под силу ни снегопаду, ни соперницам — «Спорт-Экспресс», 11 февраля 1998